Ме́тскюла () — деревня в волости Рапла уезда Рапламаа (северо-западная Эстония). 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Райккюла.

География и описание 
Деревня находится в 17 километрах к юго-западу от уездного и волостного центра — города Рапла. Высота над уровнем моря — 51 метр.

Официальный язык — эстонский. Почтовый индекс — 78407.

В 3 километрах к юго-западу от деревни находится одноимённая деревня Метскюла, входящая в состав волости Мярьямаа.

Население 
По данным переписи населения 2011 года в деревне проживали 16 человек, из них 15 (93,8 %) — эстонцы.

По данным переписи населения 2021 года, число жителей деревни составляло 11 человек, все — эстонцы.

Численность населения деревни Метскюла по данным переписей населения:

История 
В 1900 году деревня упоминается под названием Метсакюля.

Нынешняя Метскюла состоит из двух исторических деревень, которые были объединены в 1918 году: Суйтсу () на северо-западе и Сяэскюла (,  в 1476 году упоминалась как Сесскулль (Sesskull), в 1798 году — Сяскюль (Säskül), в 1871 году – Сеаскюль (Seaskül)) на юго-востоке. Первые сведения о деревне Суйтсу относятся к 1722 году, о деревни Сяэскюла  — к 1540 году.

Достопримечательности 
На территории деревни, возле хутора Марди, растёт дуб Марди, охраняемый государством. Его охват —  4,3 м, высота  — 17 метров.

Можжевельник на деревенском хуторе Локута, измеренный на высоте груди, является самым толстым в Эстонии по состоянию на 2003 год.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Рапламаа